El Salterio de Utrecht Psalter (Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS Bibl. Rhenotraiectinae I Nr 32.) Es un salterio illuminado del siglo IX considerado una obra maestra del arte carolingio. Se trata, probablemente, del manuscrito más valioso de Holanda. Es famoso por sus 166 vívidas ilustraciones, cada una acompañando a un salmo y a otros textos del manuscrito (Chazelle, 1055). El objetivo de estas ilustraciones y la razón de su dependencia de modelos más tempranos ha sido objeto de controversia histórico-artística. El salterio pasó el periodo entre aproximadamente 1000 a 1640 en Inglaterra, donde tuvo una profunda influencia en el arte anglosajón, dando lugar a lo que se conoce como el "estilo de Utrecht". Fue copiado, al menos, tres veces durante la Edad Media. En 1875 se elaboró una edición facsímil completa del salterio (Lowe, 237) y otra más en 1984 (Graz).

Los otros textos del libro incluyen algunos cánticos e himnos usados en en la Liturgia de las horas, incluyendo el Te Deum y el Símbolo Atanasiano. El último texto fue objeto de un intenso estudio por Thomas Duffus Hardy y otros autores del siglo XIX, momento en que se apreció un aumento del interés en esta obra.

Historia y copias 

El volumen completo contiene 108 hojas de vitela de unas dimensiones aproximadas de 330,2 por 254 mm. Las páginas están compuestas de manos de papel de 8 páginas dobladas (Birch, 64, 67). Hubo probablemente, al menos, un "retrato de autor" de David al inicio y el texto que sobreviene comienza con una gran letra capital con un entrelazado de estilo hiberno-sajón.

El salterio fue considerado en su momento una obra del siglo VI debido al uso de convenciones arcaicas en su escritura. Está escrito en capitalis rustica, una escritura que en el siglo IX ya había decaído en favor de la letra carolingia. Hoy en día es visto como una imitación de las capitales rústicas y el manuscrito se considera posterior al siglo IX (Lowe, 237). Esta datación se debe al uso de las mayúsculas y el tamaño del libro, ya que el Salterio de Utrecht pretendía ser un libro de coro para que varios monjes pudieran leerlo simultáneamente, mientras entonaban sus cánticos. De forma alternativa, tenía también como función el aprendizaje memorístico de los salmos por parte de los novicios, también en grupo. Ello quizás explica la cantidad de ilustraciones.

Se cree que el salterio pudo elaborarse cerca de Reims, ya que su estilo es similar al del Evangeliario de Ebbo (Benson, 23). Podría haber sido patrocinado por Ebbo, Arzobispo de Reims, y es por ello que se ha datado habitualmente entre el 816 y el 835. Otros estudiosos lo han ubicado en 850 debido a que las ilustraciones de los salmos contienen los viajes de Godescalco de Orbais y la ilustración del Símbolo Atanasiano y otros detalles son más propios del sucesor de Ebbo, Hincmaro de Reims (Chazelle, 058, 1068, 1073).

Se ha sugerido un periodo del final del siglo IX, en el área de Metz, quizás en la corte de Carlos el Calvo, como la base de las influencias que tuvo el manuscrito en el arte en la zona. El manuscrito había alcanzado la Catedral de Canterbury hacia el año 1000, momento en el que se hizo una copia del mismo. Esta copia, a saber, el Salterio de Harley, consta en la Biblioteca Británica como MS Harley 603 (Benson, 14). El salterio se copió completamente tres veces en la Edad Media. La segunda copia fue el Salterio de Eadwine (Trinity College, Cambridge, MS R.17.1) hacia 1155 - 1160, con añadidos de 1160 - 1170 y los textos extendidos a las cinco versiones de cada salmo. La última copia es una buena versión a todo color con fondos dorados conocida como el Salterio anglo-catalan o MS Lat. 8846 en la Biblioteca Nacional de Francia, que data de 1180 - 1190 (Morgan, 47 - 9). Esta fue ilustrada a medias por un artista inglés hacia 1180 - 1200 y completada por un artista catalán en 1340 - 1350, naturalmente, usando un estilo gótico diferente. Las imágenes, de algún modo, fueron simplificadas y el número de figuras, reducido.

Antes de eso hubo trabajos derivados en otros soportes. Aparecieron ilustraciones similares en un cristal grabado carolingio del Museo Británico (el Cristal de Lotario, muy diferente en estilo), obras en metal y algunos de los últimos marfiles carolingios, que repiten similares composiciones de figuras a las del Salterio de Utrecht (Calkins, 211).

El manuscrito original pasó, al menos, dos siglos en Canterbury, desde el año 1000 y, tras de la Disolución de los Monasterios Ingleses (Canterbury era una catedral monástica), llegó a la posesión de Robert Bruce Cotton, famoso anticuario inglés. Cotton prestó el manuscrito al gran coleccionista Thomas Howard, conde de Arundel, quien se lo llevó consigo al exilio durante la Revolución inglesa; luego pasó a Holanda, hacia 1642, y fue vendido, a la muerte de Howard, por su viuda e hijo. Llegó a la Universidad de Utrecht en 1716, momento en que fue incorporado a la Biblioteca de la Universidad. Fue redescubierto en la biblioteca en 1858 (Benson, 13).

Manuscritos del siglo IX